Кейтсби () — фамилия:
 Кейтсби, Марк (1683—1749) — английский натуралист.
 Кейтсби, Роберт (1572—1605) — лидер группы английских католиков, готовивших Пороховой заговор.
 Кейтсби, Уильям (1446—1485) — английский рыцарь.